Hollo est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Anselm Hollo (1934-2013), poète finlandais
 (1885-1967), professeur et traducteur finlandais
 (né en 1927), entrepreneur américain en immobilier
Volmari Iso-Hollo (1907-1969), athlète finlandais de

Toponyme

, communauté de la Pennsylvanie

Holló utca, rue de Budapest

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme